Big Salmon River kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Big Salmon River, New Brunswick, vattendrag, 
 Big Salmon River, Yukon, vattendrag,